Markus Koch (componist) - Duits componist
 Markus Koch (American football) - Duits American football speler
 Marcus Koch (journalist) - Duits journalist gespecialiseerd in beursnieuws